Cattarinich ist der Familienname folgender Personen:
 Mimmo Cattarinich (1937–2017), italienischer Fotograf und Regisseur
 Joseph Cattarinich (1881–1938), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer